Die Saison 1960/61 war die neunte reguläre Saison der Western Hockey League (WHL). Meister wurden die Portland Buckaroos.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die New Westminster Royals nahmen nach einjähriger Inaktivität wieder den Spielbetrieb auf, wurden nach Portland, Oregon, umgesiedelt, und änderten ihren Namen in Portland Buckaroos.

Modus 
In der Regulären Saison absolvierten die acht Mannschaften jeweils 70 Spiele. Die sechs  bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Reguläre Saison

Tabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Literatur

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeydb.com

1960
Eishockeysaison 1960/61